Пасо де Аламос има више значења:

 Пасо де Аламос (Ел Оро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пасо де Аламос (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику